Konersmann ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Konersmann (* 1961), deutscher Historiker
 Ralf Konersmann (* 1955), deutscher Philosoph, Essayist und Herausgeber